Cordillera Oriental puede referirse a:

 Cordillera Oriental, sistema montañoso de la Argentina;
 Cordillera Oriental, sistema montañoso de Bolivia;
 Cordillera Oriental, sistema montañoso de Colombia;
 Cordillera Oriental, sistema montañoso de Ecuador;
 Cordillera Oriental, sistema montañoso del Perú;
 Cordillera Oriental, sistema montañoso de la República Dominicana.